Списак музеја у Азербејџану

Види још 
 Списак музеја у Бакуу

Референце 

Музеји у Азербејџану